József Tóth (1929–2017) – węgierski piłkarz
 József Tóth (1940–2013) – węgierski geograf
 József Tóth (ur. 1950) – węgierski polityk
 József Tóth (1951–2022) – węgierski piłkarz
 József Tóth (ur. 1953) – węgierski polityk